Константин (Коста) Саздов Шулев е деец на Българската комунистическа партия и на младежкото комунистическо движение в България.

Биография 
Роден е на 1 октомври 1898 година в София в семейството на водача на Велешката българска община Саздо Шулев, изселил се в Свободна България поради преследвания от властите. Коста Шулев е най-малкото от шестте деца в семейстовото. Братята му Андон Шулев и Александър Шулев също са видни комунистически активисти.

Коста Шулев завършва Втора мъжка гимназия в София и от 1916 година участва в Първата световна война. В края на войната попада в плен.

В 1919 година става член на Член на Българския комунистически младежки съюз от 1921 година - на БКП Шулев е един от най-активните младежки ръководители на партията в квартала си Лозенец. След Деветоюнския преврат в 1923 година участва в подготовката на въоръжено въстание в София. Като член на Централното настоятелство на БКМС обикаля градове и села с организационни задачи. След Витошката конференция от 1924 година работи за възстановяването на младежките комунистически организации и сред войниците от Софийския гарнизон. От есента на същата 1924 година е член на Централната антимилитаристична комисия на Централния комитет на БКП.

На 9 март 1925 година Шулев и 15 дни измъчван в ареста. На 24 март се хвърля от четвъртия етаж на Обществената безопасност и след два дни на 26 март умира.

Родословие

Бележки 

Български комунисти до 1944 година
Родени в София
Починали в София
Български самоубийци
По произход от Велес
Български военни дейци от Първата световна война
Коста